In 2021 werd het 117de Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 17 april tot 23 mei en werd georganiseerd door de FBF. Atlético de Alagoinhas werd voor de eerste keer kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano